Ariadne-Klasse bedeutet:

 Ariadne-Klasse (1859), eine Klasse von Fregatten der britischen Royal Navy
 Ariadne-Klasse (1871), eine Klasse von Korvetten der deutschen Kaiserlichen Marine
 Ariadne-Klasse (1961), eine Klasse von Minensuchbooten der deutschen Bundesmarine